Este artículo hace referencia a la descripción de la demografía de Chad

Población
Para el 2022, Chad tiene una población de 17,963,211 habitantes. La mitad se concentra en el sur. En el norte sólo habitan grupos nómadas. Los musulmanes son el 50%, el 43% tiene creencias tradicionales y el 7% es cristiano. Los idiomas oficiales son el francés y el árabe, aunque se hablan más de 120 lenguas y dialectos. La esperanza de vida es de 47 años. El promedio de hijos por mujer es de 5,56, una de las tasas más altas del mundo, lo cual provoca un incremento de la población muy elevado. El 47.5% de la población está alfabetizada.

Estadísticas vitales

Fuente: UN DESA, World Population Prospects, 2022

Natalidad y nacimientos
Tasa de natalidad (TFR) (Wanted Fertility Rate) y la tasa de natalidad cruda (CBR):

Datos de fertilidad son del 2014-2015 (DHS Program):

Crecimiento de la población 
 Tasa de natalidad: 44.25 nac./1.000 pers.
 Tasa de mortalidad: 17.44 fallec./1.000 pers.
 Tasa de inmigración neta: 0 emigrantes/1.000 pers.
 Tasa de mortalidad infantil: 120.4 fallec./1.000 nacidos vivos
 Tasa de fertilidad: 5.84 niños nacidos por mujer

Hombres y mujeres 
 Al nacimiento: 1.04 hombres/mujeres
 Más de 65 años: 0.79 hombres/mujeres
 Todas las edades: 0.97 hombres/mujeres

Esperanza de vida 
Para el 2022, se estimaba que la esperanza de vida del total de la población correspondía a 59.15 años
 Hombres:57.32 años
 Mujeres:61.06 años

Divisiones étnicas 
 Norte y centro: Musulmanes (árabes, Toubou o Tubu, Hadjerai, Fulbe, Kotoko (Etnia), Kanembou, Baguirmi, Boulala, Pueblo troglodita, Zaghawa, y Maba (Etnia))
 Sur: no-Musulmanes (Sara, Ngambaye, Mbaye, Goulaye, Moundang, Moussei, Massa (Etnia)), Masalit, quienes son  mayoritariamente musulmanes, han mantenido muchas de sus prácticas preislámicas, Pueblo kanuri, Pueblos hadjarai, compuesto por 15 grupos étnicos, Goula (Etnia)
 Distribuidos:Pueblo hausa
 Nómadas: Baggara

Religión

 Musulmanes 51.8 %
 Católicos: 20.3%
 Protestantes: 23.5%
 Animistas: 0.6%

Idioma 
Francés (oficial), árabe (oficial), Sara y Sango (en sur), más de 100 idiomas y dialectos.

Alfabetismo 
Leen y escriben con más de 15 años: en Francés o árabe
De la población total: 22.3% (2016 est.)
Hombres: 31.3% (2016 est.)
Mujeres: 14% (2016 est.)

Referencias

Enlaces externos